Flashforward puede referirse a:

Flashforward: técnica utilizada tanto en el cine como en la literatura que altera la secuencia cronológica de la historia.
Un año más "Flash Forward": (1997-1999), serie de televisión para adolescentes.
Flashforward (novela): novela de 1999 de Robert J. Sawyer.
FlashForward: serie de televisión de ciencia ficción de 2009, basada en la novela de Sawyer.